

Toponymes



Causapscal, ville dans la municipalité régionale de comté de La Matapédia au Québec,
 Rivière Causapscal, rivière de l'est du Québec,
 Rivière Causapscal Sud, un affluent de la rivière Causapscal (versant de la rivière Matapédia, de la rivière Ristigouche et de la Baie-des-Chaleurs) coulant dans la MRC de La Matapédia, au Bas-Saint-Laurent.
 Lac Causapscal, lac situé dans le territoire non-organisé du Lac-Casault au Québec.

Homonymie de toponyme